Slovo ruměnice má několik významů.
 ruměnice (rostlina) – rod rostlin z čeledi brutnákovité
 ruměnice (hmyz) – rod ploštic z čeledi ruměnicovití (Pyrrhocoridae)
 ruměnice pospolná